Ria peut désigner :
 une ria, une vallée fluviale envahie par la mer aussi appelée « aber » en Bretagne ;
 Ria, une ancienne commune française des Pyrénées-Orientales, aujourd'hui intégrée à Ria-Sirach.
 Ria, un prénom allemand, diminutif de .

Sigle 

RIA est un sigle correspondant à :
 un régiment d'infanterie alpine ;
 un relevé individuel d'activité ;
 la République islamique d'Afghanistan ;
 RIA (magazine), un magazine de l'industrie agroalimentaire: ;
 Rich Internet application, un type d'interface informatique ;
 un robinet d'incendie armé ;
 un restaurant inter-administratif ;
 la réponse immunitaire aiguë

Voir aussi 

 RIA Novosti, agence russe d'information ;
 Ria-Sirach, commune française des Pyrénées-Orientales ;
 Ria-Sirach-Urbanya, ancienne commune française des Pyrénées-Orientales.